Золотая молодёжь:

 Золотая молодёжь — нарицательное название.
 название нескольких фильмов:
 Золотая молодёжь (фильм, 1990) — США
 Золотая молодёжь (фильм, 2003, Великобритания)
 Золотая молодёжь (фильм, 2003, Индия)
 Золотая молодёжь (мультсериал) — Япония, 2009.